Diversi edifici di culto sono dedicati a San Fruttuoso:

 Abbazia di San Fruttuoso di Camogli
 Chiesa di San Fruttuoso di Genova
 Chiesa di San Fruttuoso di Mignanego